Otto Denhoff – (ur. ok. 1554, zm. 1609); pułkownik polski, starosta adzielski; syn Hermana (zm. po 1567), pułkownika wojsk polskich, starosty w Durben i Anny Joede (Joden), brat  Ernesta, Krzysztofa, Gerarda, Henryka i Teodora, mąż Urszuli von Behr, ojciec Teodora (zm. 1654), wojewody derpskiego,  Ottona (zm. 1625); starosty adzielskiego oraz Henryka (zm. po 1626), sekretarza królewskiego (1618), starosty dyneburskiego
 Otto Denhoff – (zm. 1625), starosta adzielski
 Otto Denhoff – opat w Pelplinie, syn Henryka, sekretarza królewskiego (1618), starosty dyneburskiego

Bibliografia